Emilio Pérez Touriño (1948-), l'ex secretari general del Partit dels Socialistes de Galícia des de 1998 fins a 2009 i fou president de la Xunta de Galícia des de 2005 a 2009.
 Emilio Pérez de Rozas i Arribas (1952-), un fotògraf i periodista català